Мо́ре — может означать:

 Море — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа. Некоторые моря являются частью другого моря (например, Эгейское море — часть Средиземного). Также входит в название трёх крупных озёр с горько-солёной водой, которые не имеют естественного стока: Каспийского, Аральского и Мёртвого морей.
 Море — просторечное название водохранилищ, например: Обское море, Московское море и т. п.
 Лунное море — участок поверхности Луны, наблюдаемый с Земли как более тёмный по сравнению с другими участками.

Искусство 
 Кино
  — фильм СССР 1978 года.
 Море — испанский фильм 2000 года.
 Море — исландский фильм 2002 года.

 Музыка
 Море — сольный проект Александра Степаненко, клавишника и саксофониста группы «Браво».
 Море — пьеса для симфонического оркестра в трёх частях, написанная Клодом Дебюсси в 1903—1905 годах.
 Море — макси-сингл музыкального коллектива Петра Налича, 2009 год.

Персоналии 
 Море, Антуан де Бурбон-Бёй (1607—1632) — внебрачный ребёнок короля Франции Генриха IV и его фаворитки Жаклин де Бёй.
 Море, Лестер (род. 1977) — кубинский футболист.
 Море, Шмуэль (1932—2017) — израильский литературовед, лауреат Премии Израиля.
 Море, Эрве (род. 1961) — французский политик, сенатор от департамента Эр, мэр города Берне.
 Море, Николь (1925—2016) — французская актриса.

Топонимы 
 «Море» — судостроительный завод в Крыму.

 Населённые пункты
 Море (Барселуш) () — район (фрегезия) в муниципалитете Барселуш, Португалия. Входит в округ Брага.
 Море (Вила-Верде) () — населённый пункт и район в муниципалитете Вила-Верде, Португалия, входит в округ Брага.
 Море (Повуа-де-Ланьозу) () — район (фрегезия) в муниципалитете Повуа-де-Ланьозу, Португалия. Входит в округ Брага.
 Море (Фелгейраш) () — район (фрегезия) в муниципалитете Фелгейраш, Португалия. Входит в округ Порту.

 Водные объекты
 Море — озеро на территории города Железногорск (Красноярский край).
 Море — озеро в Катангском районе Иркутской области.

Спорт 
 «Море» — одно из прежних названий футбольного клуба «Кафа» из Феодосии.

См. также 

 Море́ — язык, распространённый в Буркина Фасо среди народности мосси (моши).
 Морэ
 Медное море () — большой медный бассейн во внутреннем дворе иерусалимского Соломонова храма.

Примечания